Lauritz steht für

 ein Unternehmen mit einem Online-Auktionshaus, siehe Lauritz.com
 die dänische Namensform des Vornamens Laurentius

Lauritz ist der Familienname folgender Personen:

 Marita Keilson-Lauritz (* 1935), deutsche Literaturwissenschaftlerin